Э́рик VI — имя нескольких королей:
 Эрик VI (ум. 995) — полулегендарный король Швеции.
 Эрик VI (1274—1319) — король Дании.